Синешапочный трогон () — вид птиц семейства трогоновых.

Описание 
Синешапочный трогон длиной 25 см. У самца оперение нижней части тела окрашено в красный цвет, верхняя часть тела зелёного цвета с синеватым отливом на голове, затылке и хвосте. Оранжевые круги вокруг глаз контрастируют с тёмными глазами и лицом. У самки оперение верхней части тела окрашено в голубовато-серый цвет, нижняя часть тела красного цвета, на груди имеется белая полоса. У птиц обоего пола перья хвоста чёрно-белые.

Распространение 
Область распространения этой птицы охватывает северо-восточную часть Южной Америки, от Колумбии и северо-запада Бразилии к югу до Перу, Боливии, Парагвая и северо-востока Аргентины. Она населяет влажные низменные джунгли и вторичные леса с высокими деревьями, вблизи рек или болотистой местности.

Образ жизни 
Вопреки своему пёстрому оперению синешапочный трогон незаметный одиночка, который часто подолгу неподвижно сидит на средних и нижних ярусах деревьев. Оттуда он высматривает насекомых, которых он ловит в полёте. Другие беспозвоночные, такие как улитки, и вегетарианский корм, прежде всего, плоды, дополняют рацион питания.

Размножение 
Синешапочный трогон использует для гнездования покинутые дупла дятлов, или сам строит дупло в мягкой гнилой древесине или в гнёздах населяющих дерево термитов. Участвуют как самец, так и самка. В кладке от 2-х до 5-и яиц, высиживание которой длится примерно 3 недели.

Примечания

Литература 
 Colin Harrison & Alan Greensmith: Vögel. Dorling Kindersly Limited, London 1993,2000, ISBN 3-8310-0785-3
 Bryan Richard: Vögel. Parragon, Bath, ISBN 1-4054-5506-3

Трогоны
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1766 году